Турнір з боксу в напівважкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 14 по 29 серпня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили від 75 до 81 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі брали 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09= |RD1-score09=19
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Абделхамі Кензі|ALG|2004|літніх}} |RD1-score10=25
|RD1-team11= |RD1-score11=11
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Уткірбек Хайдаров|UZB|2004|літніх}} |RD1-score12=21
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Іхсан Тархан|TUR|2004|літніх}} |RD1-score13=RCS
|RD1-team14= |RD1-score14=
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Бейбут Шуменов|KAZ|2004|літніх}} |RD1-score15=34
|RD1-team16= |RD1-score16=22
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Тревор Стевардсон|CAN|2004|літніх}} |RD1-score17=36
|RD1-team18= |RD1-score18=20
|RD1-team19= |RD1-score19=22
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Ахмед Ісмаїл|EGY|2004|літніх}} |RD1-score20=44
|RD1-team21= |RD1-score21=17
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Еліас Павлідіс|GRE|2004|літніх}} |RD1-score22=32
|RD1-team23= |RD1-score23=22
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Алі Ісмаїлов|AZE|2004|літніх}} |RD1-score24=27
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Лей Юпінг|CHN|2004|літніх}} |RD1-score25=24
|RD1-team26= |RD1-score26=16
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Андрій Федчук|UKR|2004|літніх}} |RD1-score27=RSC
|RD1-team28= |RD1-score28=
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Магомед Аріпгаджиєв|BLR|2004|літніх}} |RD1-score29=29
|RD1-team30= |RD1-score30=10
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Едгар Муньоз|VEN|2004|літніх}} |RD1-score31=31
|RD1-team32= |RD1-score32=23
|RD2-team01= |RD2-score01=18
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Євген Макаренко|RUS|2004|літніх}} |RD2-score02=30
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Андре Ворд|USA|2004|літніх}} |RD2-score03=17
|RD2-team04= |RD2-score04=9
|RD2-team05= |RD2-score05=19
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Уткірбек Хайдаров|UZB|2004|літніх}} |RD2-score06=31
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Іхсан Тархан|TUR|2004|літніх}} |RD2-score07=27
|RD2-team08= |RD2-score08=19
|RD2-team09= |RD2-score09=22
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Ахмед Ісмаїл|EGY|2004|літніх}} |RD2-score10=38
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Еліас Павлідіс|GRE|2004|літніх}} |RD2-score11=31
|RD2-team12= |RD2-score12=16
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Лей Юпінг|CHN|2004|літніх}} |RD2-score13=17
|RD2-team14= |RD2-score14=9
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Магомед Аріпгаджиєв|BLR|2004|літніх}} |RD2-score15=18
|RD2-team16= |RD2-score16=10
|RD3-team01= |RD3-score01=16
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Андре Ворд|USA|2004|літніх}} |RD3-score02=23
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Уткірбек Хайдаров|UZB|2004|літніх}} |RD3-score03=16
|RD3-team04= |RD3-score04=11
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Ахмед Ісмаїл|EGY|2004|літніх}} |RD3-score05=RCS
|RD3-team06= |RD3-score06=
|RD3-team07= |RD3-score07=18
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Магомед Аріпгаджиєв|BLR|2004|літніх}} |RD3-score08=27
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Андре Ворд|USA|2004|літніх}} |RD4-score01=17
|RD4-team02= |RD4-score02=15
|RD4-team03= |RD4-score03=20
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Магомед Аріпгаджиєв|BLR|2004|літніх}} |RD4-score04=23
|RD5-team01=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004